Сиоя:
 Сиоя (уезд) — уезд префектуры Тотиги, Япония.
 Сиоя (посёлок) — посёлок в Японии, находящийся в уезде Сиоя префектуры Тотиги.
 Сиоя, Ёку (род. 1958) — японский сэйю.